Вишеград () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали. Население составляет 282 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Островица, в состав которого входит Вишеград, должность кмета (старосты) исполняет Осман Халил Ахмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Кырджали — Хасан Азис (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области